Leszczyniec – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra
 Leszczyniec – dawna gmina
 Leszczyniec – gromada
 Leszczyniec – przystanek kolejowy
 Leszczyniec – szczyt w Górach Kamiennych
 Leszczyniec – szczyt w Górach Kaczawskich
 Leszczyniec – strumień w województwie zachodniopomorskim, dopływ Trawny

Linki zewnętrzne